Kenzo oder Kenzō ist der Name von

 Kenzō (450–487), 23. Kaiser von Japan 

 Kenzō Takada (1939–2020), japanischer Modedesigner
 Kenzō Tange (1913–2005), japanischer Architekt

Kenzo bezeichnet außerdem:
 (5526) Kenzo, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Kenzo (Unternehmen), von Kenzō Takada gegründetes Modeunternehmen